Liber se poate referi la
 Liber (versuri)
 Liber (mitologie)
 Liber Pater
 Libertate